Rossetti ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Rossetti († 1577), Bischof von Comacchio und Ferrara
 Biagio Rossetti (1447–1516), italienischer Architekt und Stadtplaner
 Bruno Rossetti (1960–2018), italienischer Sportschütze
 Carlo Rossetti (Kardinal) (1614–1681), italienischer Kardinal
 Carlo Rossetti (1736–1820), europäischer Kaufmann und Konsul in Kairo
 Christina Rossetti (1830–1894), italienisch-englische Schriftstellerin
 Dante Gabriel Rossetti (1828–1882), englischer Dichter, Illustrator, Maler und Übersetzer
 Domenico Rossetti (1774–1842), österreichischer Politiker und Mäzen
 Franco Rossetti (1930–2018), italienischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Gabriele Rossetti (1783–1854), italienischer Dichter und Gelehrter
 Gabriele Rossetti (Sportschütze) (* 1995), italienischer Sportschütze
 Gino Rossetti (1904–1992), italienischer Fußballspieler
 Maria Francesca Rossetti (1827–1876), italienisch-englische Schriftstellerin
 Marta Rossetti (* 1999), italienische Skirennläuferin
 Raffaele Rossetti (1881–1951), italienischer Schiffsingenieur, Offizier und Politiker
 Stephen Joseph Rossetti (* 1951), US-amerikanischer Priester, Autor und Psychologe
 William Michael Rossetti (1829–1919), italienisch-englischer Schriftsteller und Kritiker

Siehe auch:
 Rosetti (Begriffsklärung)
 Rosseti (Begriffsklärung)